Дьяконов, Владимир:
 Дьяконов, Владимир Викторович (1941—1997) — кинооператор.
 Дьяконов, Владимир Григорьевич (1899—1969) — генерал-майор артиллерии, доктор наук.
 Дьяконов, Владимир Павлович (1940—2015) — советский, российский учёный (физика полупроводников), доктор наук, профессор. Примечания